Стан может означать:

 Стан — место временного расположения, стоянки воинских или вооруженных формирований; лагерь.
 Стан — историческое название остановки на трактах в России.
 Стан — историческая административно-территориальная единица.
 -стан — второй корень в сложных словах, превратившийся в некоторых языках в суффикс, обозначающий «страна».
 Стан — центральная часть тела человека, туловище.
 Стан — приспособление, сооружение для работ:
 Ткацкий стан — оборудование или устройство для изготовления ковров и продукции текстильной промышленности.
 Волочильный стан — машина для обработки металлов волочением.
 Прокатный стан — машина, деформирующая металлы между вращающимися валками:
 Блюминг (стан)
 Стан-5000
 СТАН — арт-сообщество на Украине;
 СТАН — российская интегрированная компания по проектированию и производству станков.

Известные носители 
 Стан, Александра (род. 1989) — румынская певица.
  (род. 1967) — румынский футболист, тренер.
 Стан, Нику (1931—1990) — румынский оператор, режиссёр и сценарист.

Топоним

Белоруссия 
 Стан — деревня в Горецком районе Могилёвской области.

Болгария 
 Стан — село в Шуменской области, входит в общину Нови-Пазар

Россия 
 Стан — деревня в Бабаевском районе Вологодской области
 Стан — деревня в Грязовецком районе Вологодской области
 Стан — деревня в Кадуйском районе Вологодской области
 Стан — деревня в Лихославльском районе Тверской области
 Стан — деревня в Удомельском районе Тверской области
 Стан — деревня в Фировском районе Тверской области

 Также, слово стан входит в ряд сложных топонимов:
 Главный Стан — село в районе имени Полины Осипенко Хабаровского края, в прошлом — посёлок золотодобытчиков.
 
 
 Старый Стан — деревня в Хиславичском районе Смоленской области России.
 
 Янов Стан — посёлок и речная пристань в верхнем течении реки Турухан в Туруханском районе Красноярского края.

См. также 
 -стани — старорусский суффикс («присловье») (см. Халанскій М. Г. Изъ замѣтокъ по исторіи русскаго литературнаго языка).
  — топоним
 Казачий Стан — военная организация во время Великой Отечественной войны, объединявшая казаков в составе вермахта
 Нотный стан — набор параллельных горизонтальных линий, на которых и между которыми записываются музыкальные ноты

Примечания